Altmarkt steht für:

Ort mit dem Namen Altmarkt:
 Diehsa hieß von 1936 bis 1947 Altmarkt 
 Altmarkt, Ortsteil von Liestal

Plätze mit dem Namen Altmarkt:
 Altmarkt (Dresden), ein Platz in Dresden 
 Altmarkt (Kassel), ein Platz in Kassel
 Altmarkt (Posen), ein Platz in Posen 
 Altmarkt (Cottbus), ein Platz in Cottbus
 Altmarkt (Oberhausen), ein Platz in Oberhausen
 Altmarkt Hamborn, Duisburg-Hamborn